Mužská čtyřhra Winston-Salem Open 2021 probíhala ve druhé polovině srpna 2021. Do deblové soutěže winstonsalemského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V roce 2020 se turnaj nekonal pro koronavirovou pandemii. Obhájci titulu z roku 2019 byly turnajové jedničky Łukasz Kubot a Marcelo Melo, které v semifinále prohrály s Dodigem a Krajickem.

Vítězem se stal salvadorsko-nizozemský pár Marcelo Arévalo a Matwé Middelkoop, který ve finále zdolal chorvatsko-americkou dvojici Ivana Dodiga a Austina Krajicka. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Arévalo na okruhu ATP Tour vybojoval druhý deblový titul a pro Middelkoopa to bylo desáté takové turnajové vítězství. V úvodním kole přitom vítězové odvrátili tři mečboly a jeden také ve čtvrtfinále.

Nasazení párů 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (čtvrtfinále, odstoupili)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Simone Bolelli /  Máximo González ''(1. kolo

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Winston-Salem Open
Tenis v USA v roce 2021
ATP Tour 2021